Huai kan syfta på:

 Huaifloden – en flod i centrala Kina
 Huai – ett annat namn på provinsen Anhui
 Huai'an – en stad i Jiangsu-provinsen
 Huainanzi – ett kinesiskt filosofiskt verk från 300-talet f.Kr.
 Huai av Xia - en kinesisk kung under Xiadynastin

WP:Projekt Kina